Ingvild Flugstad Østberg (ur. 9 listopada 1990 w Gjøviku) – norweska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska z Soczi 2014, medalistka mistrzostw świata, zdobywczyni Pucharu Świata, zwyciężczyni Tour de Ski, dziesięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ingvild Flugstad Østberg pojawiła się 5 stycznia 2007 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Sjusjøen, kiedy zajęła 58. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Dwa dni później była szósta w biegu na 5 km stylem dowolnym. Rok później wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zdobyła srebrny medal w biegu na 5 km techniką klasyczną oraz złoty w sztafecie. Kilka dni po mistrzostwach, 5 marca 2008 roku w Drammen zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 31. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Był to jej jedyny start w sezonie 2007/2008, wobec czego nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej.

Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobyła w trzecich zawodach sezonu 2008/2009, 30 listopada 2008 roku w fińskiej Ruce zajęła 30. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Następny raz w PŚ pokazała się dopiero 24 stycznia 2009 roku w Otepää, gdzie na tym samym dystansie zajęła siedemnaste miejsce. Dzień później była czternasta w sprincie stylem klasycznym. Na początku lutego wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie zdominowała rywalizację – zdobyła złote medale we wszystkich damskich konkurencjach biegowych. Pod koniec lutego wystąpiła także na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie wraz z Astrid Jacobsen była piąta w sprincie drużynowym, a indywidualnie zajęła 37. miejsce w biegu na 30 km techniką dowolną. Po powrocie do zawodów pucharowych punktowała w biegach w Lahti 7 i 8 marca oraz w Trondheim 12 i 14 marca. Wystartowała w Finale Pucharu Świata w Falun, plasując się jednak dopiero na 36. pozycji. Sezon ten zakończyła na 60. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Sezon 2009/2010 zaczęła od zajęcia 20. miejsca w biegu na 10 km stylem dowolnym 21 listopada 2009 roku w Beitostølen. Tydzień później, podczas konkursów w Ruce plasowała się w trzeciej dziesiątce. Mimo to od tej pory aż do połowy stycznia nie pojawiła się w zawodach pucharowych. Wróciła dopiero 16 stycznia w Otepää, zajmując czternaste miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym oraz 29. miejsce w sprincie tą samą techniką. Końcem stycznia wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, zdobywając złote medale w sztafecie i biegu łączonym na 10 km oraz srebrne w sprincie techniką dowolną i biegu na 5 km techniką klasyczną. W końcówce sezonu jej najlepszym wynikiem było 19. miejsce w sprincie stylem klasycznym w Drammen. Wystartowała także w Finale w Falun, tym razem zajmując 29. pozycję. W klasyfikacji generalnej uplasowała się na 64. miejscu.

Wystartowała w większości zawodów sezonie 2010/2011. Najlepszy wynik osiągnęła w sprincie techniką dowolną 20 lutego 2011 roku w Drammen. Wzięła także udział w piątej edycji Tour de Ski, w którego klasyfikacji końcowej zajęła czternaste miejsce. W dwóch etapach znalazła się w czołowej dziesiątce: 2 stycznia w Oberstdorfie była siódma, a 8 stycznia w Val di Fiemme była dziesiąta. Nie wystartowała na mistrzostwach świata w Oslo. Na zakończenie cyklu uplasowała się na 28. pozycji w Finale PŚ w Falun. W klasyfikacji końcowej sezonu zajęła 25. miejsce. Punktowała w większości zawodów sezonu 2011/2012, w tym pięciokrotnie plasowała się w pierwszej dziesiątce, co pozwoliło jej zająć dziewiętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Pierwsze pucharowe podium wywalczyła 13 marca 2013 roku w Drammen, gdzie była trzecia w sprincie klasykiem, przegrywając jedynie z Justyną Kowalczyk i swą rodaczką Heidi Weng. Zajęła także drugie miejsce w trzecim etapie Tour de Ski 2012/2013, jednak całego cyklu tym razem nie ukończyła. Z 19 startów pucharowych tylko dwa razy nie punktowała, a miejsca w dziesiątce zajmowała sześciokrotnie. Dzięki temu sezon 2012/2013 ukończyła na piętnastej pozycji w klasyfikacji generalnej i trzeciej w klasyfikacji sprintu, w której wyprzedziły ją Amerykanka Kikkan Randall i Justyna Kowalczyk. W lutym w 2013 roku startowała na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie była siedemnasta w sprincie indywidualnym i czwarta w drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
stan po sezonie 2018/2019

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Gjøviku